La Copa de Alemania 1978-79 fue la 36.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y que contó con la participación de 128 equipos.

El Fortuna Dusseldorf venció al Hertha BSC en la final jugada en el Niedersachsenstadion para ser campeón de la copa nacional por primera vez.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Replay

Tercera Ronda

Replay

Cuarta Ronda

Replay

Cuartos de Final

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 

	

1979
Fútbol en 1978
Fútbol en 1979
Alemania en 1978
Alemania en 1979
Fortuna Düsseldorf